Хаора:

 Хаора — город в индийском штате Западная Бенгалия.
 Хаора — округ в индийском штате Западная Бенгалия.